De 45e editie van de Cyclocross Gieten (Memorial Radomir Simunek) werd gehouden op zondag 11 oktober 2020 in Gieten, Nederland. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2020-2021.

Programma

Alle jeugdcategorieën zijn afgelast vanwege het coronavirus.

Mannen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 1 wedstrijd (Cyclocross Gieten) was dit de stand voor de Superprestige:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 1 wedstrijd (Cyclocross Gieten) was dit de stand voor de Superprestige:

Extra premie na de eerste ronde 
In alle categorieën waren extra premies te verdienen door de deelnemers.

Sponsor Frongo’s FH Trade had premies beschikbaar gesteld voor de deelnemer/deelneemster die na de eerste ronde als eerste de finishlijn passeert.

Veldrijden in 2020
Superprestige veldrijden 2020-2021